Qashqadaryo (rivier), een rivier in Oezbekistan
Qashqadaryo (provincie), de gelijknamige provincie